Трстена — місто в північній Словаччині біля підніжжя Оравської Магури
 Шариська Трстена — село в окрузі Пряшів Пряшівського краю Словаччини.
 Трстена-на-Острові — село в окрузі Дунайська Стреда Трнавського краю Словаччини.